Fudge steht für:
 Fudge, eine Zuckerware, siehe: Karamellbonbon#Fudge
 Fudge (Fernsehserie), US-amerikanische Kinder-Fernsehserie
 Fudge (Band), deutsche Synth-Metal-Band

Fudge ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Fudge (1944–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Berkeley Fudge, US-amerikanischer Jazzsaxophonist, Bandleader und Musikpädagoge
 Marcia Fudge (* 1952), US-amerikanische Politikerin
 Paula Fudge (* 1952), britische Langstreckenläuferin
 Thomas A. Fudge (* 1962), kanadischer Historiker

Fudge ist der Familienname der folgenden fiktiven Person:
 Cornelius Fudge, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane

FUDGE steht als Abkürzung für:
 FUDGE (Rollenspiel), ein Rollenspielsystem (Freeform Universal Do-it-yourself Gaming Engine)

FUDGE